Bungee steht für:

 Bungee (Sprache), kanadische Mischsprache
 Bungeespringen, Extremsportart mit einem Gummiseil (bungee cord)
 Bungee Run, ein Fahrgeschäftstyp
 Bungee-Effekt, ein Phänomen bei Knieoperationen
 Mouse Bungee, ein Bedienelement für Computerspieler

Siehe auch:
 Bangi
 Bungie